Дмитрий Попович:
* Попович, Дмитрий Анатольевич (род. 1983) — молдавский футболист.
 Попович, Дмитрий Павлович (1923—2009) — советский журналист.